Jeřábek ist der Familienname folgender Personen:

 Čestmír Jeřábek (1893–1981), tschechischer Schriftsteller, Dramaturg und Literaturkritiker
 František Věnceslav Jeřábek (1836–1893), tschechischer Dichter
 Jakub Jeřábek (* 1991), tschechischer Eishockeyspieler
Jaroslav Jeřábek (* 1971), slowakischer Radrennfahrer
 Rudolf Jeřábek (* 1956), österreichischer Historiker und Referatsleiter im Österreichischen Staatsarchiv